-{Resident Evil}- је јапанска видео-игра и медијска франшиза.

-{Resident Evil}- се такође може односити на:
 Притајено зло (филмска серија)
 Притајено зло (филм)
 Притајено зло (ТВ серија)